Lukh est un petit village en Russie, qui se situe dans l'Oblast d'Ivanovo.

Commune urbaine dans l'oblast d'Ivanovo